António Oliveira (ur. 1946)
 António Oliveira (ur. 1952)
 António Oliveira (ur. 1958)